Анци́ферова: — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Анциферова, Наталья Николаевна (псевдоним: Волохова; 1878—1966) — русская, советская актриса.
 Анциферова, Татьяна Владимировна (род. 1954) — советская и российская эстрадная певица.

 Анцыферова, Людмила Ивановна (1924—2013) — советский и российский психолог и философ.

Топоним 
 Анциферова — остров в составе Курильских островов.
 Анциферова — одно из названий вулкана на одноимённом острове в составе Курильских островов.